Por Checkers (jogo de damas em inglês) ou The Checkers pode estar à procura de:

 The Checkers (banda dos Estados Unidos)
 The Checkers (banda do Japão)
 Chequers, uma residência oficial do Primeiro-Ministro britânico
Checker Auto Parts 500
Checkers speech, discurso de Nixon.
Checker Aerobus

Desambiguação